Desa Gumelar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gumelar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,52, long 109,85), 
 Desa Gumelar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,30, long 109,73), 
 Desa Gumelar (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,37, long 108,99), 
 Desa Gumelar (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar